Narajiw (ukrainisch: , russisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Narajiw (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
 Narajiw (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno